Milan Stupar – calciatore serbo
 Miroslav Stupar – ex arbitro di calcio sovietico
 Nathan Stupar – giocatore di football americano statunitense